

Стара Ястшомбка — село в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Стара Ястшомбка — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства